Заньково — название населённых пунктов:

Россия 
 Заньково — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Заньково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Заньково — деревня в Островском районе Псковской области.
 Заньково — деревня в Бельском районе Тверской области.